

Geografia 
 Mineral – CDP della Contea di Tehama, California
 Mineral  – villaggio della Contea di Bureau, Illinois
 Mineral  – township della Contea di Venango, Pennsylvania
 Mineral – comunità non incorporata della Contea di Bee, Texas
 Mineral  – città della Contea di Louisa, Virginia

Musica 
 Mineral  – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
Contea di Mineral